Quinn Armitage is een personage uit "Santa Barbara". Hij werd van 1990 tot 1991 gespeeld door Roscoe Born.

Quinn nam het leven van zijn tweelingbroer, Robert Barr, over en trouwde met diens vriendin, Kelly Capwell. Quinn werd al snel verliefd op Kelly, hetgeen zijn minnares Flame Beaufort ontzettend irriteerde. Kelly werd zelfs zwanger en kreeg een miskraam.

Na een moord werd Quinn dood gewaand. Het slachtoffer bleek echter Robert te zijn. Quinn nam wederom zijn leven over. De waarheid kwam uit, maar Kelly was tegen die tijd al verliefd op hem. Hij verliet de stad om de politie te ontvluchten. Kelly was ontroostbaar.

Armitage